Der Bezirk Puszta (auch Stuhlbezirk Puszta,  Pusztai járás) war eine ungarische Verwaltungseinheit im Komitat Győr. Das Komitat war in drei Bezirke unterteilt. Der Bezirk Puszta lag im südöstlichen Teil, der Bezirk Sokoróalja im südwestlichen Teil und im Norden der Bezirk Tószigetcsilizköz. Die Landschaft des Bezirks war zum größten Teil eben, nur im Westen an der Grenze zum Bezirk Sokoróalja gab es eine hügelige Landschaft mit Höhen bis zu 300 Metern. Der Name des Bezirks bezieht sich auf seine relativ geringe Siedlungsdichte. Ein großer Teil der Bevölkerung lebte in kleinen Siedlungen (ungarisch puszta) verteilt. Der Bezirk Puszta hatte im Jahr 1913 insgesamt 26.883 Einwohner und der Verwaltungssitz befand sich in der Großgemeinde Győrszentmárton. Der Bezirk bestand seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und wurde im Rahmen der Komitatsreform im Jahr 1950 aufgelöst.

Übersicht der Orte im Bezirk Puszta (Stand 1913)

Literatur 
 
 

Ehemalige Verwaltungseinheit
Ungarische Geschichte